La Casina ima više značenja:
 La Casina, Firenze
 La Casina, Latina
 La Casina, Pisa